James Malcolm Green – lottatore statunitense
 James Patrick Green – arcivescovo cattolico statunitense
 James L. Green – scienziato e amministratore alla NASA

Pagine correlate 
 James Greene